В большинстве слов английского языка, содержащих букву Q, следующая буква — U. Ниже приведён список исключений, являющихся нарицательными именами существительными и зафиксированных в авторитетных словарях, таких как  (сокр. Co) и Oxford Dictionary of English (сокр. Ox). В список не включены сокращения (например,  от  — «штаб-квартира») и слова, не употребляющиеся самостоятельно (например,  — часть фразы  — «Да здравствует революция»). Отсутствие таких слов в повседневной жизни породило практику удаления U из пары в ранних алгоритмах сжатия текстов.

Словари 
 Co: 
 Ox:

Примечания

Литература 
 
 
 
 Scrabble Word Lists Q without U — Parker Brothers, attributed to: 

Списки:Лингвистика
Английский язык